Allineamento – criterio di impaginazione 
 Allineamento – caratteristica di alcuni giochi di ruolo
 Allineamento – coalizione politica israeliana fondata nel 1965
 Allineamento – particolare rilevamento di due punti cospicui usato nella nautica